Atto di Unione (1536) – unisce il Regno d'Inghilterra e il Principato del Galles (come Regno d'Inghilterra)
 Atto di Unione (1707) – unisce il Regno di Scozia e il Regno d'Inghilterra a formare il Regno di Gran Bretagna
 Atto di Unione (1800) – unisce il Regno d'Irlanda e il Regno di Gran Bretagna a formare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
 Atto di Unione (1816) – unisce il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia: nasce il Regno delle due Sicilie
 Atto di Unione (1840) – unisce Alto Canada e Basso Canada a formare la Provincia del Canada.